La formula molecolare C4H10O2S2 può indicare:
 Ditiotreitolo
 Ditioeritritolo

Formule molecolari